Чемпионат Дании по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование датских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2008 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Дании ().

Годы и команды-призёры

Примечания

Ссылки 
 DM Par Mix | Hvidovre Curling Club

См. также 
 Чемпионат Дании по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Дании по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Дании по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Дании по кёрлингу среди юниоров

Соревнования по кёрлингу в Дании
 
Кёрлинг
Дания
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года